MG, Mg, mg — многозначная аббревиатура.

Автомобилестроение 
 Morris Garage позднее MG Cars — британская автомобилестроительная компания; с 2005 г. название фирмы — MG Rover Group
 MG 3 — супермини, выпускаемый китайской компанией SAIC Motor под маркой MG в двух поколениях.
 MG 5 — легковой автомобиль, который будет запущен в производство SAIC Motor под маркой MG.
 MG 6 — среднеразмерный легковой автомобиль, выпускаемый китайским производителем SAIC Motor.
 MG 7 — автомобиль бизнес-класса, выпускаемый китайским производителем Nanjing Automobile.

Вооружение 
 MG — от  (пулемёт). Аббревиатура, используемая для обозначения автоматического стрелково-пушечного вооружения (в основном немецкого):
 MG3 — немецкий единый пулемёт, версия MG 42 под патрон 7,62×51 мм НАТО.
 MG4 — современный немецкий ручной пулемет под патрон 5,56×45 мм НАТО.
 MG5 — перспективный немецкий единый пулемет калибра 7,62×51 мм НАТО.
 MG 08 — вариант пулемёта «Максим», который выпускался в Германии с 1908 года.
 MG 11 — швейцарский вариант станкового пулемёта «Максим» под патрон 7,5×55 мм.
 MG 13 — германский единый пулемёт периода Второй мировой войны.
 MG 14 Parabellum — германский скорострельный авиационный пулемёт с ленточным питанием.
 MG 15 — 7,9-мм германский авиационный пулемёт времен Второй мировой войны.
 MG 17 — 7,9-мм германский авиационный пулемёт времен Второй мировой войны.
 MG 18 TuF — первый в мире крупнокалиберный пулемёт, увеличенный вариант MG 08 под 13-мм патрон.
 MG 30 — австрийско-швейцарский ручной пулемёт.
 MG 34 — германский единый пулемёт периода Второй мировой войны.
 MG 39 Rh — германский опытный пулемёт, разработанный в 1937 году.
 MG 37 — станковый пулемёт периода Второй мировой войны чешского производства.
 MG 42 — германский единый пулемёт периода Второй мировой войны.
 MG 45 — экспериментальный единый пулемёт Третьего рейха.
 MG 51 — швейцарский единый пулемёт.
 MG 74 — австрийский вариант пулемёта MG3.
 MG 81 — 7,9-мм германский авиационный пулемёт периода Второй мировой войны.
 MG 131 — 13-мм германский авиационный пулемёт периода Второй мировой войны.
 MG 151 — германский 15-мм крупнокалиберный авиационный пулемёт периода Второй мировой войны.
 MG 151/20 — германская 20-мм авиационная пушка периода Второй мировой войны.
 MG 204 — германская 20-мм авиационная пушка периода Второй мировой войны.
 MG 710-3 — швейцарский единый пулемёт.

Прочее 
 MG — сольный альбом Мартина Гора 2015 года.
 MG — Видеостудия Macropus Group
 MG Baltic — литовский концерн, объединяющий 63 компании.
 MG-1 — марка велосипедных педалей от тайваньской компании Wellgo.

См. также 
 Mg — магний
 .mg — национальный домен верхнего уровня для Мадагаскара
 МГ